Le championnat de Belgique de football 1986-1987 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Pour la troisième année consécutive, le R. SC Anderlechtois remporte le titre. Il doit attendre la dernière journée pour s'assurer du sacre grâce à leur victoire sur le terrain de Berchem Sport conjuguée à la défaite du deuxième, le KV Malines, à égalité de points avec les bruxellois avant ce dernier match, sur le terrain du Club Bruges.

En bas de classement, les promus de Berchem Sport ne font pas le poids et terminent à la dernière place. Cette saison est la dernière disputée par les Anversois au plus haut niveau national. Ils sont accompagnés en Division 2 par le R. FC Sérésien, qui redescend après cinq saisons parmi l'élite.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (3) K. Berchem Sport

Localisation des clubs bruxellois 
Les  bruxellois sont :(1) Racing Jet de Bruxelles(6) R. SC Anderlecht(15) RWD Molenbeek

Localisation des clubs liégeois 

Les 3 cercles liégeois sont :(1) R. FC Liégeois(8) Standard CL(9) R. FC Sérésien

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Arnór Guðjohnsen (R. SC Anderlechtois) avec 19 goals. Il est le seizième joueur étranger différent, le premier islandais, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 17 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlechtois ()
 Première équipe à remporter 20 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Le K. Berchem Sport et le R. FC Sérésien terminent aux deux dernières places et sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par le K. Sint-Truidense VV, champion de deuxième division, et le K. FC Winterslag, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1